Кли́нтон () — округ в штате Иллинойс, США. Официально образован в 1824 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 37 762 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 302,771 км2, из которых 1 227,661 км2 — суша, и 29,000 км2, или 5,800 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 35 535 жителей в составе 12 754 домашних хозяйств и 9221 семей. Плотность населения составляет 29,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 13 805 жилых строений, при плотности застройки около 11,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,19 %, афроамериканцы — 3,91 %, коренные американцы (индейцы) — 0,33 %, азиаты — 0,16 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,84 %, представители двух или более рас — 0,54 %. Испаноязычные составляли 1,60 % населения независимо от расы.

В составе 35,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 8,40 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 27,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,60 человека, и средний размер семьи — 3,10 человека.

Возрастной состав округа: 24,90 % — моложе 18 лет, 9,30 % — от 18 до 24, 30,20 % — от 25 до 44, 21,30 % — от 45 до 64, и 21,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 106,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 106,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 44 618 USD, на семью — 52 580 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 035 USD против 23 506 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 109 USD. Около 4,60 % семей и 6,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 7,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Клинтон, штат Иллинойс 
  Национальная ассоциация округов США 
 Clinton County, Illinois 
 Clinton County IL Genealogy Web Project 
  Clinton County IL Genealogy Web Project 

Округа Иллинойса